Grote Prijs Eco-Struct 2021 var den 2. udgave af det belgiske cykelløb Grote Prijs Euromat. Linjeløbet blev kørt den 8. maj 2021 med start og mål i Wichelen i provinsen Østflandern. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer 2021. På grund af vejarbejde kunne løbet som planlagt ikke afholdes ved Schellebelle.

For andet år i træk blev løbet vundet af den hollandske sprinter Lorena Wiebes fra . Wiebens norske holdkammerat Susanne Andersen kom ind på andenpladsen, mens Amber van der Hulst fra  tog sig af tredjepladsen.

Resultat

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021